Saint-Nectaire (gemeente), gemeente in het Franse departement Puy-de-Dôme 
 Saint-Nectaire (kaas), kaas uit deze streek